Větřkovice bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien.

 Větřkovice (Dittersdorf), Gemeinde im Okres Opava
 Větřkovice (Kopřivnice) (Wetrkowitz), Grundsiedlungseinheit der Stadt Kopřivnice, Okres Nový Jičín
 Talsperre Větřkovice im Okres Nový Jičín